Алекса́ндр Ива́нович Фо́кин:
 Фокин, Александр Иванович (род. 1954) — российский политик.
 Фокин, Александр Иванович (1911—1989) — майор, Герой Советского Союза (1945).